Göteborg City Airport, vaak gebruikt voor zaken- en goedkope vluchten
Luchthaven Göteborg-Landvetter, de grootste van de drie en ook de belangrijkste luchthaven voor Göteborg
Luchthaven Torslanda, gelegen in Torslanda en was de belangrijkste luchthaven van Göteborg in de periode 1923-1977